Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2019/2020 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

В связи с пандемией коронавируса плей-офф турнира был временно приостановлен входе 1/8 финала, ответные матчи назначенные на 19 марта были перенесены на 5 и 6 августа, а в двух парах из восьми («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома») победитель был выявлен в единственном матче. Остальные матчи турнира также были проведены в одноматчевом формате и сыграны в одной стране — Германия, в четырёх городах — Кёльн («Рейн Энерги» — 1/4, 1/2 и финал), Дюссельдорф («Меркур Шпиль-Арена» — 1/4 и 1/2), Гельзенкирхен («Фельтинс-Арена» — 1/4) и Дуйсбург («МСВ-Арена» — 1/4), без зрителей.

Группа A

«Севилья» (Севилья) 

* В финальном матче «Севилья» – «Интер» мяч в свои ворота забил Ромелу Лукаку.

АПОЭЛ (Никосия) 

* В матче 3-го тура «Карабах» – АПОЭЛ мяч в свои ворота забил Максим Медведев.

«Карабах» (Агдам)

Ф91 (Дюделанж)

Группа B

«Мальмё» (Мальмё) 

* В матче 6-го тура «Копенгаген» — «Мальмё» мяч в свои ворота забил Сотириос Папаяннопулос.

«Копенгаген» (Копенгаген) 

* В матче 2-го тура «Мальмё» — «Копенгаген» мяч в свои ворота забил Лассе Нильсен.

«Динамо» (Киев)

«Лугано» (Лугано)

Группа C

«Базель» (Базель) 

* В матче 1-го тура «Базель» – «Краснодар» мяч в свои ворота забил Тонни Вильена.

«Хетафе» (Хетафе)

«Краснодар» (Краснодар) 

* В матче 4-го тура «Краснодар» – «Трабзонспор» мяч в свои ворота забил Серкан Асан.

«Трабзонспор» (Трабзон)

Группа D

ЛАСК (Линц)

«Спортинг» (Лиссабон)

ПСВ (Эйндховен) 

* В матче 1-го тура ПСВ — «Спортинг» мяч в свои ворота забил Себастьян Коатес.

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа E

«Селтик» (Глазго)

ЧФР (Клуж-Напока)

«Лацио» (Рим)

«Ренн» (Ренн)

Группа F

«Арсенал» (Лондон)

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

«Стандард» (Льеж) 

* В матче 1-го тура «Стандард» — «Витория» мяч в свои ворота забил Флоран Анен.

«Витория» (Гимарайнш)

Группа G

«Порту» (Порту) 

* В матче 6-го тура «Порту» – «Фейеноорд» мяч в свои ворота забил Тайрелл Маласиа.

«Рейнджерс» (Глазго)

«Янг Бойз» (Берн) 

* В матче 6-го тура «Рейнджерс» — «Янг Бойз» мяч в свои ворота забил Борна Баришич.

«Фейеноорд» (Роттердам)

Группа H

«Эспаньол» (Барселона)

«Лудогорец» (Разград)

«Ференцварош» (Будапешт) 

* В матче 1-го тура «Эспаньол» – «Ференцварош» мяч в свои ворота забил Хави Лопес.

ЦСКА (Москва)

Группа I

«Гент» (Гент) 

* В матче 1-го тура «Гент» — «Сент-Этьен» мяч в свои ворота забил Лоик Перрен.

«Вольфсбург» (Вольфсбург) 

* В первом матче 1/16 финала «Вольфсбург» — «Мальмё» мяч в свои ворота забил Исаак Кисе-Телин.

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен) 

* В матче 1-го тура «Гент» — «Сент-Этьен» мяч в свои ворота забил Томас Камински.

«Александрия» (Александрия) 

* В матче 3-го тура «Сент-Этьен» — «Александрия» мяч в свои ворота забил Габриэл Силва.

Группа J

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул)

«Рома» (Рим) 

* В матче 1-го тура «Рома» — «Башакшехир» мяч в свои ворота забил Жуниор Кайсара.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 

* В матче 4-го тура «Боруссия» – «Рома» мяч в свои ворота забил Федерико Фасио.

«Вольфсберг» (Вольфсберг) 

* В матче 6-го тура «Рома» — «Вольфсберг» мяч в свои ворота забил Алессандро Флоренци.

Группа K

«Брага» (Брага) 

* В матче 6-го тура «Слован» — «Брага» мяч в свои ворота забил Васил Божиков.

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Вулверхэмптон)

«Слован» (Братислава) 

* В матче 2-го тура «Брага» – «Слован» мяч в свои ворота забил Бруно Виана.

«Бешикташ» (Стамбул) 

* В матче 1-го тура «Слован» — «Бешикташ» мяч в свои ворота забил Васил Божиков.

Группа L

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

АЗ (Алкмар) 

* 10 августа 2019 года крыша стадиона АФАС частично обрушилась. АЗ был вынужден доигрывать сезон в Гааге на стадионе «АДО Ден Хааг» одноимённого клуба.

«Партизан» (Белград)

«Астана» (Нур-Султан) 

* В матче 5-го тура «Астана» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Ди’Шон Бернард.

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2019/2020, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Интернационале» (Милан)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» провёл домашние матчи стадии плей-офф на стадионах в Харькове (1/16 финала) и Киеве (1/8 финала) в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

** В ответном матче 1/16 финала «Бенфика» – «Шахтёр» мяч в свои ворота забил Рубен Диаш.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Аякс» (Амстердам) 

* В ответном матче 1/16 финала «Аякс» – «Хетафе» мяч в свои ворота забил Матиас Оливера.

«Ред Булл» (Зальцбург)

«Брюгге» (Брюгге)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2019 году
Футбол в Европе в 2020 году
состав